Али Траоре (, род. 28 февраля 1985 года в Абиджане, Кот-д’Ивуар) — ивуарийский и французский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
Начал профессиональную карьеру в 2001 году в клубе АСВЕЛ. Затем несколько лет провёл в других французских командах, в том числе в «Кемпере», «Роанне» и «Гавре». В сезонах 2008-10 вновь выступал за АСВЕЛ, в составе которого стал чемпионом Франции (2008—2009), стал обладателем Кубка чемпионов Франции (2009—2010) и Кубка Semaine des As (2009—2010).

В 2010 году перешёл в итальянский клуб «Виртус» (Рим), который тренировал ранее знакомый по АСВЕЛу Богдан Таневич.

В сезоне 2011—2012 годов выступал за «Локомотив-Кубань», который покинул в конце 2012 года и перешёл в немецкую «Альбу».

Сборная Франции 
В составе сборной Франции принимал участие в Евробаскете 2011 года в Литве, серебряный призёр. Также выступал на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Достижения

Клубные 
  АСВЕЛ
 Чемпион Франции: 2008—2009
 Обладатель Кубка чемпионов Франции по баскетболу: 2009—2010
 Обладатель Кубка Semaine des As: 2009—2010

Международные 
  «Франция»
 Серебряный призёр Евробаскета: 2011

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Draftexpress.com
 Профиль на сайте БК «Локомотив-Кубань»

Баскетболисты Франции
Игроки БК АСВЕЛ
Игроки БК «Кемпер»
Игроки БК «Роан»
Игроки БК «Гавр»
Игроки БК «Виртус» Рим
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Альба»
Игроки БК «Нантер 92»
Игроки БК «Страсбур»
Игроки БК «Лимож»
Игроки БК «Эстудиантес»
Игроки БК «Антиб Шаркс»
Игроки БК «Монако»
Игроки сборной Франции по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года